Bescanó kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bescanó (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Bescanó (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar